Le prince Charles de Luxembourg, né le  à Luxembourg, est un membre de la maison grand-ducale de Luxembourg et le premier enfant du grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg, et de Stéphanie de Lannoy. En qualité de petit-fils du grand-duc Henri, il est second dans l'ordre de succession au trône de Luxembourg.

Naissance 

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume de Luxembourg est né le dimanche 10 mai 2020 à  du matin, à la maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg.

Il est le premier enfant du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie et le petit-fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse María Teresa ; en tant que tel, il est second dans l'ordre de succession au trône luxembourgeois après son père. Sa marraine est la sœur de sa mère, la comtesse Gaëlle de Lannoy et son parrain est  le frère de son père, le prince Louis de Luxembourg. Célébré par  Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, son baptême eut lieu le 19 septembre 2020 en l'abbaye bénédictine Saint-Maurice-et-Saint-Maur, à Clervaux au Luxembourg.

Titres et honneurs

Titulature 
 depuis le 10 mai 2020 : Son Altesse royale le prince Charles, prince de Luxembourg, prince de Nassau et de Bourbon-Parme (naissance).

Décorations 
  ().

Ascendance

Notes et références 

Naissance à Luxembourg
Prince de Luxembourg
Maison de Nassau
Maison de Bourbon-Parme
Personnalité luxembourgeoise du XXIe siècle
Naissance en mai 2020